El término río Mayor puede hacer referencia a:

España 
Río Agüera o río Mayor, río de la vertiente cantábrica.
Río Mayor (Río Fortes), afluente del río Adaja.
Río Mayor, afluente del río Guadiela.
Río Mayor, río de la costa atlántica gallega.
Río Mayor, afluente del río Ega.
Río Mayor, afluente del río Iregua.
Río Mayor o Barbadún, río de Vizcaya.

Portugal 
Rio Maior, ciudad de Portugal.